Die NGC-Objekte von 1001 bis 1500



Nr. 1001 bis 1100

Nr. 1101 bis 1200

Nr. 1201 bis 1300

Nr. 1301 bis 1400

Nr. 1401 bis 1500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 1001
Ngcobjekte 1001